Скок увис у женској конкуренцији на 10. Европском првенству у атлетици 1971. одржано је 11. и 12. августа на Олимпијском стадиону у Хелсинкију (Финска) .

Титулу освојену у Атини 1969 бранила је Милослава Резкова из Чехословачке.

Земље учеснице 
Учествовало је 35 такмичарки из 18 земаља. 

  (1)
  (1)
  (2)
  (3)
  (1)
  (3)
  (3)
   (2)
  (1)
  (1)
   (1)
   (3)
  (2)
  (3)
  (3)
  (2)
  (2)
  (1)

Рекорди

Освајачи медаља

Сатница

Резултати

Квалификације 
У квалификацијама било је 35 такмичарки. Квалификациона норма за финале износила је 1,76 м (кв) коју нико није прескочио тако су се финале пласирале све такмичарке које су прескочиле 1,73 м.

Финале 
Такмичење је одржано 12. августа 1971. године.

Укупни биланс медаља у скоку увис за жене после 10. Европског првенства 1938—1971.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су све оне које су освојиле најмање 2 медаље у овој дисциплини.

Референце 

Европско првенство у атлетици на отвореном 1971.
Скок увис на Европском првенству у атлетици на отвореном